Монетна магія — це маніпулювання монетами для розваги глядачів. Оскільки монети маленькі, більшість фокусів з монетами вважаються великим планом магії або настільною магією, оскільки аудиторія повинна бути близька до виконавця, щоб побачити ефект. Фокусники зазвичай не використовують малі монети для певних ефектів, тому магічні дії іноді виконуються на сцені з використанням великих монет. Є інший продуктивний спосіб, зображення монети зблизька, де буде використовуватися великий відео проектор так, щоб глядачі могли побачити магію на великому екрані. Монетна магія є одна із найрідкісніших форм чаклування, яку зазвичай вважається складніше освоїти, ніж інші магічні методи, як наприклад магія карт. Монетна магія вимагає великої майстерності та витонченості для переконливого виконання, це займає багато практики, щоб освоїти чаклунство.

Елементи

Монетними ефектами є постановка, зникнення, перетворення, транспозиція, телепортація, проходки, реставрація, левітація та ілюзія. Для простого трюку потрібно позичити монетку, приховати її, а потім несподівано показати та повернути власнику. Більш складні трюки можуть бути з кількома монетами, замінивши або переклавши їх. Також можуть бути використані інші об'єкти або реквізити (тобто носовичок, окуляри), так як і монети. Проте, в більшості магічна сила монет полягає в простоті і монолітності об'єкта; основні навички, спритність рук і дезорієнтація часто є найкращими методами без наявності складного обладнання. Майже будь-яка аудиторія буде вражена найпростішими таємницями наприклад, перекинути монету через стіл.

Фокуси і трюки

Деякі класичні трюки монетної магії:

Зникнення монети — зробити так, щоб лише здалося що монета зникла.

Появлення монети — зробити так, щоб лише здалося що монета появилася.

Перестановка — дві монети міняються місцями.

Деякі класичні сюжети монетної магії:

Сон скнари — схоплення кількох монет з розрідженого повітря. Популяризовано Т. Нельсоном Даунс, який кинув монету в позичений капелюх.

Монети, що передаються паралельно — магічна передача декількох монет з однієї руки в іншу.

Три польоти — трюк з участю трьох монет, візуальний перехід монет від однієї сторони до іншої.

Матриця — неможливий рух чотирьох монет під прикриттям гральних карт.

Монети через стіл — монети проникають через поверхню стола.

Вкусити монету — вкусити монету, та візуально відновити її прямо перед глядачем.

Завороження — візуальна зміна однієї монети в іншу, коли показується лише одна монета весь час.

Монети в склі — перехід монети від однієї сторони скла до іншої.

Тенков пенніа — це дві звичайні монети, одна проходить від однієї сторони до іншої.

Монета в пляшці — монета врізається в запечатану пляшку.Фокуси та рухи:Пальминг — форма приховування.

За допомогою рукава — форма приховування.

Притирання — різновид приховування монети.

Французьке падіння — це спостереження за монетою, що зникає перекидаючи її з однієї руки в іншу, перш ніж зробити так, щоб вона зникнула.

Масл Пасс — перекидання монети з однієї руки в іншу, це може бути зроблено таким чином, ніби виглядає що монету відкидає гравітація.Монетні магиДеякі маги, які є широко відомі як монетні чаклуни:Томас Нельсон Даунс (вважається, поряд з Бобо, один з чарівних ключів для розвитку і навчання сучасної монетної магії)

Дж. Б. Бобо (автор сучасної монетної магії, основний посилач і відправник монет для чарівників)

Тоні Слідіні (відомий маг, його стиль магії постійно трансформується)

Дай Вернон

Ед Марло

Девід Рот (найважливіший розробник магічних монет в двадцятому столітті і винахідник стандартних ділянок в поточній магії монет)

Ларрі Дженнінгс

Леонард Ранжел (відомий великий венесуельський фокусник в Центральній і Південній Америці)

Майкл Аммар (один з найбільш плідних видавців і вчителів, досвідчений маг в усьому, в тому числі в роботі монет)

Дін Дилл (монетний фокусник і винахідник, який з'явився на телебаченні, а також працює перукарем)

Майкл Вінсент

Шут Огава (ресторанний виконавець в Лас-Вегасі високої кваліфікації, визнаний як неперевершений маг)

Аполло Роббінс (сучасник Шут Огава)

Девід Стоун (талановитий виконавець і викладач швидких магічних рухів)

Пол Солсбері (міжнародний маг і вчитель магії)

Рокко Сілано
Джей Санкі

Дж. С. Арндт

Дивовижний Джейсон Пеллін

Річ Фергюсон (автор Чіп Трюків, чарівник і менталіст, є автором різних магічних навчальних відео)

Понта Сміт

Сем Вудхед, монетний експерт з початку 1990-х років

Луїс Підрахіта

Кайноу Харботл

Ерік ДжонсГра магії'''

Хоча з деякими магічними монетами проводяться трюки (наприклад замінення монет), такі хитрощі, як правило, не створюють магічний ефект. Монети для трюків зроблені кількома великими виробниками, такими як Стерлінг, Джонсон, Саско або Магічне танго. Виробництво незабутніх таємниць вимагає значної майстерності в поданні ефекту і використанні обману, щоб відвернути увагу аудиторії від секрету трюку. Виконавець, який повністю покладається на спеціальне обладнання не може справити враження на аудиторію. Багатьох людей більше вражає ефект, який залежить (або здається) повністю від вмілого маніпулювання і дезорієнтації, ніж ефект, який, як видається, залежить певною мірою від спеціально виготовлених реквізитів. Виконавець, який освоїв основні навички може використовувати прийоми для потужного ефекту без очевидності для аудиторії. Деякі воліють зовсім не використовувати прийоми, хоча більшості відомих монетних магів дійсно використовують прості трюки з монетами.

У літературі 

Канадський новеліст Робертсон Девіс присвячує більшу частину своєї Дептфордської трилогії мистецтві магії монет. Всі три романи присвячені частково або повністю кар'єрі фіктивної магії. Описи про магію монет є цілком зрозумілі. Останній роман з серій, «Світ Чудес», подробиці його життя і кар'єри розглядається багатьма, як один з найкращих літературних описів монетної магії.

В Ніл Гейман, в новелі «Американські боги», головний герой, Тінь, є досить досвідчений за допомогою монетної магії та багатьма різними її прийомами і аспектами, що обговорюються в книзі.

У романі Дін Кунц «З краєчком ока», поліцейський використовує магію щоб допитати підозрюваних.

Злодії, чарівники, і блазні в історичній і фантастичній літературі часто зображені як вправні в спритності рук, і часто показували різні магічні трюки.

Посилання 
[4]
[5]

монети
[1] ^
[0] FORMAT_PLACEHOLDER_1 Гроші Магія, стор. 175—221.

Фокуси